Ел Муертесито има више значења:

 Ел Муертесито (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Муертесито (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Муертесито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Муертесито (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Муертесито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику